The Remixes címmel több előadó is megjelentetett remixalbumot:

 The Remixes, Mariah Carey (amerikai énekesnő) tizenharmadik albuma
 The Remixes, Shakira (kolumbiai énekesnő) negyedik albuma